Петри́дис () — греческая фамилия. Известные носители:

 Петридис (в монашестве Лука; 1847—1912) — греческий священнослужитель.
 Петридис (в монашестве Матфей; XIX в.) — греческий священнослужитель.
 Петридис, Петрос (1892—1977) — греческий композитор, дирижёр и музыкальный критик.
 Петридис, Прокопиос (в монашестве Прокопий; род. 1960) — греческий священнослужитель.